Чайковское — посёлок в Правдинском районе Калининградской области. Входит в состав Мозырьского сельского поселения.

История 
Имение Großlugau принадлежало семье Георга графа von Lehndorff (1833 - 1914), ставшего впоследствии государственным конюхом.

Поместью принадлежал и известный частный племенной завод лошадей породы Trakehner.

Сохранился бывший усадебный дом, построенный в 1895 году и принадлежавший старинному немецкому роду Фон Бюлов (von Bülow). В советское время здание было разделено на квартиры

Население

Примечания 

Населённые пункты Правдинского района